Die Tōhoku Free Blades (jap. , Tōhoku Furī Bureizu) sind ein japanischer Eishockeyclub aus Hachinohe, Präfektur Aomori, der 2008 gegründet wurde und seit der Saison 2009 in der Asia League Ice Hockey spielt. Besitzer des Teams ist das Sportgeräteunternehmen Xebio K.K. (engl. Xebio Co. Ltd).

Geschichte 
Die Tōhoku Free Blades wurde 2008 gegründet und nahmen mit der Saison 2009/10 den Spielbetrieb in der Asia League Ice Hockey auf. In dieser nahmen sie den Platz der Seibu Prince Rabbits aus der Präfektur Tokio ein, die sich im Anschluss an die Saison 2008/09 aus finanziellen Gründen aus der Liga zurückzogen, obwohl sie als Vizemeister sportlich erfolgreich waren. Seine vier Ausländerlizenzen vergab der Verein alle an kanadische Spieler. In der Saison 2010/11 gewann das Team gemeinsam mit Anyang Halla die Meisterschaft der ALIH nachdem die Playoff-Finale aufgrund des Tōhoku-Erdbebens abgesagt wurden. Auch 2013 und 2015 gelang der Mannschaft aus Hachinohe der Titelgewinn.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte

Weblinks 
 Offizielle Homepage (japanisch)

 
Japanischer Eishockeyclub